A 6 : 3 a következőkre utalhat:
 Angol–magyar labdarúgó-mérkőzés (1953)
 A szótagszámlálás 6 : 3-as szabálya
 6:3, 1999-es magyar film